Il doppio del torneo di tennis Shreveport International 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori William Brown e Juan Gisbert che hanno battuto in finale Janos Benyik e Robert Machan 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Anand Amritraj /  (quarti di finale)
 William Brown /  Juan Gisbert (Campioni)

 Wojciech Fibak /  Jan Písecký (semifinali)
 Janos Benyik /  Robert Machan (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Shreveport International 1975